Der Pakt steht für:

 Der Pakt, Alternativtitel von Ich weiß noch immer, wo sie begraben ist, US-amerikanischer Film von Paul Shapiro (1999)
 Der Pakt (1999), deutscher Kurzfilm von Dirk Ahner (Autor)
 Der Pakt (2006), US-amerikanischer Film von Renny Harlin
 Der Pakt (Fernsehserie), dänische Fernsehserie (ab 2009)
 Helen Dorn: Der Pakt, deutscher Fernsehfilm von Johannes Grieser (2015)
 Der Pakt – Wenn Kinder töten, deutscher Film von Miguel Alexandre (1996)
 Der Pakt mit dem Panda, deutscher Dokumentarfilm von Wilfried Huismann (2011)
 Tatort: Der Pakt, deutscher TV-Serientitel (2019)